Gnathoncus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Jacquelin du Val 1858. Gnathoncus ingår i familjen stumpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stumpbaggar
Gnathoncus